Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер hanno battuto in фінал Еліз Берджін і Розалін Феербенк 6–4, 4–6, 6–4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Елізабет Смайлі /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (фінал)
 Сенді Коллінз /  Наташа Звєрєва (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of New England